Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 295001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 listopada 2000 do 30 grudnia 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

295001-295100

295101-295200

295201-295300

295301-295400

295401-295500

295501-295600

295601-295700

295701-295800

295801-295900

295901-296000

Przypisy 

Lista planetoid 295001-296000